Épiderme peut désigner :
 en anatomie, l'épiderme est la couche superficielle de la peau ;
 en botanique, l'épiderme est le tissu qui constitue le révêtement extérieur des plantes.